Sauerberg ist ein geographischer Name:

Berge:
 Sauerberg (Ellwanger Berge) (504,9 m), Berg in den Ellwanger Bergen bei Fronrot, Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sauerberg (Fulda) (345 m), Berg bei Harmerz, Stadt Fulda, Landkreis Fulda, Hessen

Orte:
 Hof Sauerberg, Wohnplatz der Ortsgemeinde Sauerthal, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Sauerberg (Gemeinde Tobaj), Ortsteil der Gemeinde Tobaj, Bezirk Güssing, Burgenland
 Sauerberg, deutscher Name von Zavrh (Lenart), Ortschaft der Kleinstadt Lenart v Slovenskih goricah, statistische Region Podravska, Slowenien

Siehe auch:
 Sauersberg
 Sauerburg